Сезон 2021 года стал пятым в истории сезоном Формулы-2 чемпионата ФИА по кольцевым автогонкам среди автомобилей с открытыми колесами. По классификации формульных чемпионатов Международной автомобильной федерации, выше этой серии только чемпионат мира Формулы-1. Турнир предоставлял гонки поддержки для этапов Формулы-1 сезона 2021. Все участники выступали на болидах Dallara F2 2018.

Оскар Пиастри одержал победу в чемпионате досрочно за две гонки до конца сезона. Команда Prema Racing вновь завоевала командный титул за три гонки до конца сезона.

Команды и гонщики

Изменения в составах

Сменившие команды 

 Фелипе Другович перешёл из команды  в команду .
Маркус Армстронг перешёл из команды ART Grand Prix в команду DAMS.
Вице-чемпион Формулы-3 2020 года Тео Пуршер, временно выступавший в прошлом сезоне Формулы-2 за команду HWA на двух финальных этапах, будет выступать на постоянной основе в составе команды ART Grand Prix.
Дэн Тиктум перешёл из команды DAMS в команду 
Рой Ниссани  перешёл из команды Trident в команду DAMS
 перешёл из команды Campos в команду Charouz Racing System

Вернувшиеся в чемпионат 

  вернулся в чемпионат в составе команды Campos Racing.
Юри Випс, заменявший в прошлом сезоне травмированного , вернулся в чемпионат и будет выступать на постоянной основе в составе команды .

Покинувшие чемпионат 

 Никита Мазепин и чемпион прошлого сезона Мик Шумахер подписали контракты с командой Haas Формулы-1.
 Вице-чемпион прошлого сезона Каллум Айлотт объявил, что не будет выступать в Формуле-2 в 2021 году и перешёл на должность тест-пилота команды Ferrari Формулы-1.
  покинул чемпионат после пяти сезонов выступлений подряд и перешёл в Чемпионат мира по автогонкам на выносливость.
  покинул чемпионат в связи с финансовыми трудностями.
Юки Цунода подписал контракт с командой AlphaTauri Формулы-1.
Артём Маркелов объявил, что не будет выступать в Формуле-2 в 2021 году.
Джулиано Алези перешёл в японскую .
Джек Эйткен перешёл в .
 перешёл в Европейскую серию Ле-Ман.
Лука Гьотто перешёл в DTM.

Дебютанты 
 Чемпион Формулы-3 2020 года Оскар Пиастри продолжил сотрудничество с командой Prema и дебютировал в Формуле-2.
 подписал контракт с  на 2021 год.
Лиам Лоусон продолжил сотрудничество с командой  и дебютировал в Формуле-2.
 и  дебютировал в чемпионате в составе команды HWA Racelab.  будет совмещать выступления в Формуле-2 и в Формуле-3.
Чемпион Регионального европейского чемпионата Формулы 2020 года  дебютирует в чемпионате в составе команды Campos.
 дебютировал в чемпионате в составе команды Charouz Racing System.
 подписал контракт с командой Trident на участие в первом этапе в Бахрейне. Позже контракт был расширен на весь сезон.
 подписал контракт с командой  на участие в первом этапе в Бахрейне. Позже контракт был расширен на этапы в Монако, Баку, Сильверстоуне и в Монце.

Изменения по ходу сезона 

 Джек Эйткен вернулся в чемпионат в составе команды HWA перед этапом в Монако, заменив , который решил выступать только в Формуле-3 по финансовым причинам.
 покинул чемпионат перед этапом в Баку в связи с финансовыми трудностями. Его заменил , таким образом вернувшись в чемпионат.
 перешёл из команды Charouz Racing System в команду Campos Racing перед этапом в Монце, заменив в ней .
 вернулся в чемпионат, заменив травмированного Джека Эйткена в команде HWA на этапе в Монце.
Энцо Фиттипальди дебютировал в чемпионате на этапе в Монце в составе команды Charouz Racing System, перейдя из Формулы-3.
Вице-чемпион Формулы-3 2021 года Джек Дуэн дебютировал в чемпионате на этапе в Джидде в составе команды , заменив , который покинул чемпионат в связи с финансовыми трудностями.
Участник Формулы-3 2021 года  дебютировал в чемпионате на этапе в Джидде в составе команды , заменив , который покинул чемпионат в связи с финансовыми трудностями.
Участник Формулы-3 2021 года  дебютировал в чемпионате на этапе в Джидде в составе команды Campos Racing, заменив в ней .
Участник Формулы-3 2021 года Логан Сарджент дебютировал в чемпионате на этапе в Джидде в составе команды HWA Racelab, заменив в ней .
 заменил травмированного Энцо Фиттипальди в команде Charouz Racing System на этапе в Абу-Даби.
 заменил Логана Сарджента в команде HWA Racelab на этапе в Абу-Даби.

Календарь 
Предварительная версия календаря была представлена в ноябре 2020 года. Календарь был скорректирован в январе 2021 года после переноса Гран-При Австралии. Каждый из этапов состоит из трёх гонок: двух спринтерских, дистанция которых равняется примерно 120 километрам (для этапа в Монако — 100 км), а пит-стоп не обязателен, и основной, где пилоты должны преодолеть расстояние в более чем 170 километров с одним обязательным пит-стопом (для этапа в Монако — 140 км, для этапа в Сочи — 160 км).

Изменения в календаре 
Вследствие мер по сокращению расходов из-за пандемии COVID-19, чемпионаты ФИА Формула-2 и Формула-3 представили новые форматы уик-эндов. В сезоне 2021 года Формула-2 и Формула-3 будут иметь разные календари, и только лишь гонки одного из двух чемпионатов будут проводиться в течение уик-энда. Уменьшится количество этапов, однако теперь за уик-энд будут проводиться три гонки вместо двух — два спринта и одна основная гонка.

Изменения в регламенте

Технические 

 Шасси Dallara F2 2018 продолжит использоваться командами в течение следующих трёх сезонов (2021—2023)

Спортивные 

 Новый формат уик-энда. В субботу будут проводиться две спринтерских гонки, в воскресенье - основная. Формат квалификации останется неизменным и будет определять стартовую решётку основной воскресной гонки. В дополнение, стартовая решётка субботних спринтерских гонок будет реверсивной. Гонщики, занявшие первые десять мест в квалификации, стартуют в обратном порядке в первой гонке. Гонщики, занявшие первые десять мест на финише первой субботней гонки, стартуют в обратном порядке во второй субботней гонке. Вследствие добавления третьей гонки, гонщики получат дополнительный комплект шин.

Результаты

Положение в чемпионате

Система начисления очков 
Очки в воскресной гонке

Очки в субботних спринтах

Личный зачёт 

† — пилот не финишировал в гонке, но был классифицирован как завершивший более 90 % её дистанции.

‡ — половинчатые очки за воскресную гонку, так как не было пройдено 75 % процентов полной гоночной дистанции.

Командный зачёт 

† — пилот не финишировал в гонке, но был классифицирован как завершивший более 90 % её дистанции.

‡ — половинчатые очки за воскресную гонку, так как не было пройдено 75 % процентов полной гоночной дистанции.

См. также 
 Формула-1 в сезоне 2021
 ФИА «Формула-3» в сезоне 2021

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт

ФИА Формула-2
2021 год в автоспорте
Сезоны ФИА Формулы-2
Сезоны основного чемпионата ФИА Формула-2
Сезоны формульных гонок